USS Argonaut — кораблі ВМС США

 USS Argonaut (SM-1) — підводний човен США періоду Другої світової війни типу V . Збудований у 1928 році. 10 січня 1943 року потоплений японськими есмінцями поблизу Рабаула.
 USS Argonaut (SS-475) — підводний човен типу «Тенч». Збудований у 1945 році. У 1968 році переданий ВМС Канади, у складі яких ніс службу до 1974 року. У 1977 році зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни